Maria Antonia von Bourbon-Parma oder Maria Antonietta von Bourbon-Parma (* 28. November 1774 in Parma; † 20. Februar 1841 in Rom) war die Tochter Maria Amalia von Österreichs und Ferdinands von Bourbon-Parma, sowie eine Enkelin Kaiserin Maria Theresias.

Leben 
Maria Antonia wurde als drittes von sieben Kindern am 28. November 1774 in Parma geboren.

Sie trat 1802 in dem Orden der Ursulinen von Parma (Suore orsoline missionaria del Sacro Cuore di Gesù) ein und starb 1841 im römischen Kloster des Ordens.

Vorfahren 

Ursuline
Familienmitglied des Hauses Bourbon-Parma
Geboren 1774
Gestorben 1841
Frau